Prudy – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Prudy – wieś i osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
 Prudy – stacja kolejowa na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim
Prudy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
Prudy – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
 Prudy – wieś w Rosji, w wołoscie Szełonskaja (osiedle wiejskie) rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim

Zobacz też 
 Prúdy – słowacki zespół muzyczny